Ain (departement), een departement in Frankrijk
Ain (rivier), een rivier in Frankrijk
Aín, Spaanse gemeente
Ain (ster), een ster in het sterrenbeeld Stier
Ain (Arabische letter), ﻉ, de 18e letter uit het Arabische alfabet